Маратонска трка за мушкарце на Летњим олимпијским играма 1936. одржана је 9. августа. Старт и циљ су били на Олимпијском стадиону у Берлину.

Освајачи медаља 

Као резултат Руско-јапанског рата, Кореја је била јапанска колонија, па су тако корејски држављани Сон Ки-Чунг и Нам Сунг-Јонг и били су приморани да на играма учествују под јапанском заставом, са јапанским именима Сон Китеи и -{Nan Shōryū}-. Да би изразили свој протест, победник Син Китеи и трећепласирани -{Nan Shōryū}- су на победничком постоњу држали погнуте главе док се свирала јапанска химна.

Земље учеснице 
Учествовало је 56 маратонаца из 27 земаља.

 1.   (2) 
 2.   (3)
 3.   (2)
 4.   (1)
 5.   (3)
 6.   (1)
 7.   (1)
 8.   (3)
 9.   (3)

 10.  Грчка  (1)
 11.   Италија (2)
 12.  Индија (1)
 13.   (3)
 14.  Југославија (1)
 15.  Јужноафричка Република (3)
 16.  Канада (3)
 17.   Кина (1)
 18.   (1)

 19.  Немачка (3)
 20.  (3)
 21.  (2)
 22.  (2)
 23.  (1)
 24.  САД (3)
 25.  (2)
 26.  (2)
 27.  (3)

Резултати

Извори

Спољашње везе 
 Резултати мушког маратона на ЛОИ 1936. на sports-reference.com

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1936.
Маратон на Летњим олимпијским играма